Манн Лопер (* 1985) — естонський письменник-фантаст.
 Фрідріх-Вільгельм фон Лопер — генерал-лейтенант, 10-та моторизована дивізія (Третій Рейх).
 Сінді Лопер — американська співачка, автор пісень, актриса та активіст ЛГБТ.